Pisignano ima više značenja:
 Pisignano, Lecce
 Pisignano, Ravenna